

Январь 

 28 января — Катастрофа Ан-24 в Ижевске.

Февраль 
 8—19 февраля — XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево, Югославия. СССР заняла 2-е место, уступив ГДР.
 9 февраля — смерть Генерального Секретаря ЦК КПСС Андропова.
 13 февраля — после смерти Юрия Владимировича Андропова новым Генеральным секретарём ЦК КПСС стал Константин Черненко.
 21 февраля — Военные учения Дружба.

Март 
 4 марта — Выборы в Верховный Совет СССР
 20 марта — Последнее землетрясение в городе Газли, Узбекская ССР.
 21 марта — В Японском море столкнулись советская атомная подводная лодка «К-314» и американский авианосец «Китти Хок».

Апрель 
 20 апреля — Над Охотским морем потерпел катастрофу советский бомбардировщик Ту-142, погибли все 8 членов экипажа.
 30 апреля — Афганская война: в ходе крупной операции в Панджшерском ущелье попал в засаду и понёс тяжелейшие потери 1-й батальон 682-го мотострелкового полка.

Май 
 8 мая — Советский Союз объявил о своём бойкоте летней Олимпиады 1984 в Лос-Анджелесе, США.
 25 мая — Катастрофа Ту-134 в Донецке.
 конец мая — Военные учения «Лето-84».

Июнь 

 6 июня — советский программист Алексей Пажитнов представил компьютерную игру Тетрис.
 9 июня — несколько смерчей силой до F4 по шкале Фуджиты пронеслись по Московской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областям. Есть жертвы.
 15 июня — Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днём знаний».

Июль 
 17 июля — старт космического корабля Союз Т-12, приземление 29 июля 1984 года. Экипаж старта и посадки — Джанибеков В. А., Савицкая С. Е. и Волк И. П..
 25 июля — первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции «Салют-7».

Август 
 4 августа — Катастрофа Ан-12 под Навабшахом.
 23 августа — в СССР Елена Боннэр, жена диссидента физика Сахарова, приговорена к пяти годам ссылки.

Октябрь 
 11 октября — крупная авиакатастрофа в аэропорту Омска, СССР: самолёт Ту-154 при посадке столкнулся с двумя машинами аэродромных служб. 184 человека погибли.
 27 октября — в СССР открыто сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали.
 29 октября — Перезахоронение Фёдора Шаляпина на Новодевичьем кладбище.

Ноябрь 
 17 ноября — Катастрофа Ми-8 в Сёяхе.

Декабрь 
 4 декабря — Катастрофа Let L-410 под Костромой.
 15 декабря — член Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачёв посещает Лондон, где заявляет о желании СССР вести переговоры о существенном сокращении ядерных вооружений. Маргарет Тэтчер говорит в ответ: «Мне нравится Горбачёв. Мы сможем иметь с ним дело».
20 декабря — смерть Устинова.
 23 декабря — Катастрофа Ту-154 под Красноярском, 110 погибших.
 28 декабря — советская крылатая ракета упала в озеро Инариярви в финской губернии Лаппи. Финские власти обнародовали этот факт 3 января 1985.

Примечания 

1984 год в СССР